Tarahumara  o rarámuri, llengua de la família uto-asteca parlada pels tarahumares al nord-oest de Mèxic
 Tarahumara, relatiu o pertanyent als tarahumares, poble amerindi del nord de Mèxic que parlen una llengua utoasteca coneguda com a rarámuri
 Tarahumara (Cada vez más lejos), pel·lícula mexicana produïda en 1964 pel director Luis Alcoriza que demostra un acostament profund de l'època a la problemàtica de l'explotació i marginació d'indígenes a Mèxic
 Bisbat de Tarahumara, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat de Chihuahua